

События 
 Консул (на Востоке) Флавий Павел.
 После смерти Геласия I очередным Папой Римским становится Анастасий II .
 496—498 — Папа Анастасий II.
 Иоанн Скиф после долгой осады взял все крепости исавров и казнил их вождей. Множество исаврийцев переселено во Фракию. Патриарха Евфимия епископы низложили и отлучили от церкви. Анастасий отобрал у него своё вероисповедание. Патриархом стал Македоний.
 Победа франков над союзом алеманнов. Присоединение Алемании. Битва при Толбиаке
 Крещение Хлодвига под влиянием Клотильды и епископа Ремигия.
 Около 496—537 — Король Артур, легендарный вождь бриттов.
 496—523 — Король вандалов Фразамунд.
 Эфталиты покорили северных телеутов.
 В Тоба-Вэй усмирено восстание татабов. Переименование династии в Юань-Вэй. Казнь наследника, противника реформы.

Скончались 
 Утер Пендрагон
 21 января — Епифаний из Павии
 21 ноября — Св. Геласий I, Папа Римский

См. также